Проспе́кт Ле́нина — улица (чаще всего, одна из главных) в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Владимира Ильича Ленина.

Азербайджан 
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Азадлыг в Баку.

Армения 
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Месропа Маштоца в Ереване.

Белоруссия 
 Проспект Ленина — проспект в Гомеле.
 Проспект Ленина — проспект в Жодине.
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Независимости в Минске.

Казахстан 
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Абилкайыр-хана в Актобе.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1919—1995 годах) название проспекта Достык в Алма-Ате.
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Абая в Нур-Султане.
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Независимости в Усть-Каменогорске.

Крым 
 Проспект Ленина — проспект в Евпатории.
 Проспект Ленина — прежнее название Симеизского проспекта в Симеизе.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1918—2003 годах) название проспекта Айвазовского в Феодосии.

Литва 
 Проспект Ленина — прежнее (в 1961—1989 годах) название проспекта Гедимина в Вильнюсе.
 Проспект Ленина — прежнее (до 1989 года) название проспекта Витовта в Каунасе.

Молдавия 
 Проспект Ленина — прежнее (в 1952—1990 годах) название бульвара Штефана чел Маре в Кишинёве.

Россия 
 Проспект Ленина — проспект в Абакане.
 Проспект Ленина — проспект в Балашихе.
 Проспект Ленина — проспект в Барнауле.
 Проспект Ленина — проспект в Брянске.
 Проспект Ленина — проспект в Великих Луках.
 Проспект Ленина — проспект во Владимире.
 Проспект Ленина — проспект в Волгограде.
 Проспект Ленина — проспект в Волжском.
 Проспект Ленина — проспект в Выборге.
 Проспект Ленина — проспект в Дзержинске.
 Проспект Ленина — проспект в Дятьково.
 Проспект Ленина — проспект в Егорьевске.
 Проспект Ленина — проспект в Екатеринбурге.
 Проспект Ленина — проспект в Иванове.
 Проспект Ленина — проспект в Ишимбае.
 Проспект Ленина — проспект в Кемерове.
 Проспект Ленина — проспект в Кисловодске.
 Проспект Ленина — проспект в Клинцах.
 Проспект Ленина — проспект в Коврове.
 Проспект Ленина — проспект в Лениногорске.
 Проспект Ленина — проспект в Лисках.
 Проспект Ленина — проспект в Магнитогорске.
 Проспект Ленина — проспект в Мурманске.
 Проспект Ленина — проспект в Нальчике.
 Проспект Ленина — проспект в Нижнем Новгороде.
 Проспект Ленина — проспект в Нижнем Тагиле.
 Проспект Ленина — проспект в Новороссийске.
 Проспект Ленина — проспект в Обнинске.
 Проспект Ленина — проспект в Озёрске.
 Проспект Ленина — проспект в Октябрьском.
 Проспект Ленина — проспект в Орске.
 Проспект Ленина — проспект в Петрозаводске.
 Проспект Ленина — проспект в Подольске.
 Проспект Ленина — проспект в Ростове-на-Дону.
 Проспект Ленина — проспект в Рубцовске.
 Проспект Ленина — проспект в Рыбинске.
 Проспект Ленина — проспект в Самаре.
 
 Проспект Ленина — проспект в Саранске.
 Проспект Ленина — проспект в Сарове.
 Проспект Ленина — проспект в Северодвинске.
 Проспект Ленина — проспект в Сонкове.
 Проспект Ленина — проспект в Стерлитамаке.
 Проспект Ленина — проспект в Сургуте.
 Проспект Ленина — проспект в Твери.
 Проспект Ленина — проспект в Томске.
 Проспект Ленина — проспект в Туле.
 Проспект Ленина — проспект в Урюпинске.
 Проспект Ленина — проспект в Чебоксарах.
 Проспект Ленина — проспект в Челябинске.
 Проспект Ленина — проспект в Черкесске.
 Проспект Ленина — проспект в Электростали.
 Проспект Ленина — проспект в Якутске.
 Проспект Ленина — проспект в Ярославле.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2004 года) название Гражданского проспекта в Белгороде.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2004 года) название проспекта Ахмата Кадырова в Грозном.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1977—2005 годах) название проспекта Расула Гамзатова в Махачкале.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1970—1993 годах) название Московской улицы в Новочеркасске.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1959—1991 годах) название Московской улицы в Саратове.

Таджикистан 
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Рудаки в Душанбе.

Узбекистан 
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Халклар Дустлиги в Навои.
 Проспект Ленина — прежнее название проспекта Рашидова в Ташкенте.

Украина 
 Проспект Ленина — прежнее (до 2016 года) название Соборного проспекта в Александрии.
 Проспект Ленина — проспект в Алчевске.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2016 года) название Азовского проспекта в Бердянске.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2016 года) название Соборного проспекта в Болграде.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1950—2016 годах) название Соборного проспекта в Запорожье.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2015 года) название проспекта Свободы в Каменском.
 Проспект Ленина — прежнее (до 01.06.1992) название проспекта Михаила Грушевского  в Каменце-Подольском.
 Проспект Ленина — прежнее (до 2016) название проспекта Победы  в Лисичанске.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1959—1990 годах) название проспекта Свободы во Львове.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1960—2016 годах) название проспекта Мира в Мариуполе.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1960—2016 годах) название Центрального проспекта в Николаеве.
 Проспект Ленина — проспект в Припяти (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
 Проспект Ленина — проспект в Светлодарске.
 Проспект Ленина — прежнее (в 1934—2015 годах) название проспекта Науки в Харькове.

Эстония 
 Проспект Ленина — прежнее (в 1950—1991 годах) название бульвара Рявала в Таллине.
 Проспект Ленина — прежнее (в  1950—1994 годах) название улицы Йоала в Нарве.

См. также